The Lost Chord – film del 1911 diretto da W.J. Lincoln
 The Lost Chord – film del 1913 prodotto dall'Essanay Film Manufacturing Company
 The Last Chord o The Lost Chord (1914)
 The Lost Chord – film del 1917 diretto da Wilfred Noy
 The Lost Chord – film del 1925 diretto da Wilfred Noy
 The Lost Cord o The Lost Chord – film del 1925 diretto da Richard Smith
 The Lost Chord – film del 1933 diretto da Maurice Elvey